Крі́гер ( — Воїн) — німецьке прізвище або похідні від нього назви.

Персоналії 

 Григорій Олександрович Крігер (; 1820—1881) — військовий моряк, гідрограф, віце-адмірал.
 Едуард Крігер (; 1946—2019) — австрійський футболіст, захисник, півзахисник.
 Крігер Леонід Фрідріхович — генеральний директор ТЗОВ «Котлозавод „КРІГЕР“», лавреат Державної премії України в галузі науки і техніки-2020.
 Майк Крігер (; 1986) — бразильсько-американський підприємець, один з засновників Instagram.
 Роббі Крігер (; 1946) — американський музикант-гітарист, автор пісень, колишній учасник рок-гурту The Doors.

Інше 
 Крігер — українська холдингова компанія.
 Крігер () — невеликий метеоритний кратер у східній частині Океану Бур на видимому боці Місяця.

Примітки 

Німецькі прізвища